Het wereldkampioenschap motorcross 2020 was het 64ste FIM Wereldkampioenschap motorcross-seizoen en omvat twintig Grands Prix. Het seizoen ging van start op 1 maart in het Britse Matterley Basin en eindigde op 8 november in het Italiaanse Pietramurata.

In de MXGP-klasse was de Sloveen Tim Gajser, rijdend voor Honda, de titelverdediger. In de MX2-klasse was de Spanjaard Jorge Prado, rijdend voor KTM, de titelhouder, maar maakte dit jaar de overstap naar de MXGP-klasse.

Op 10 juli 2019 werd een eerste provisionele kalender voor het seizoen van 2020 bekendgemaakt. Op 16 oktober 2019 werd een herziene versie publiek gemaakt. Vanwege de coronapandemie die in 2020 was uitgebroken, werd de kalender gedurende de maanden maart, april, mei en juni verschillende keren aangepast. Het WK werd begin maart stilgelegd na de tweede Grand Prix van het seizoen en werd hervat in augustus. Er werden zoveel mogelijk wedstrijden uitgesteld tot een latere datum, waardoor het WK uitzonderlijk tot eind november zal duren. Op 3 juli werd er een hernieuwde kalender bekend gemaakt, waarbij er in Letland, driemaal in Italië en België drie Grands Prix zullen worden verreden op een week tijd. De Grands Prix van Frankrijk, China, Zweden, Finland, Indonesië, Azië, Tsjechië, Duitsland, Rusland, Portugal, Turkije en Argentinië werden uiteindelijk afgelast en zijn voorzien voor 2021.

Kalender

MXGP

MX2

Tussenstanden kampioenschappen

MXGP

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

MX2

Deelnemers

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX250

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

EMX125

Eindstand rijders

Eindstand constructeurs

WMX

Eindstand rijdsters

Eindstand constructeurs 

Wereldkampioenschap motorcross
Motorsport in 2020